Plusieurs princesses de la Maison de Savoie ont porté le prénom de Jeanne (ou Giovanna) :

 Jeanne de Savoie (c. 1310-1344), princesse savoyarde, duchesse de Bretagne de 1330 à 1341, prétendante au comté de Savoie de 1329 à 1339 ;
 Jeanne de Savoie (1306-v. 1360), impératrice byzantine ;
 Jeanne de Savoie (1392-1460), fille du comte Amédée VII de Savoie, marquise de Montferrat ;
 Jeanne de Savoie-Nemours (1532-1568), princesse de Lorraine, comtesse de Vaudémont ;
 Jeanne de Savoie (1907-2000), tsarine de Bulgarie.

Maison de Savoie
Homonymie dynastique